RNZ ist die Abkürzung für:

 Rhein-Neckar-Zeitung, in Heidelberg erscheinende Tageszeitung
 Rhein-Neckar-Zentrum, Einkaufszentrum im hessischen Viernheim
 Radio New Zealand, neuseeländischer Radiosender
 Flughafen Rensselaer, als IATA-Code

RNZ